Obyknovennoje tjudo () er en sovjetisk spillefilm fra 1964 af Erast Garin og Khesja Loksjina.

Medvirkende 
 Aleksej Konsovskij
 Nina Zorskaja
 Oleg Vidov
 Erast Garin
 Nelli Maksimova

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1964